Półwysep Tajmyr
 Jezioro Tajmyr
 Tajmyr (lodołamacz 1909)